Gourley ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jimmy Gourley (1926–2008), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Neil Gourley (* 1995), schottischer Leichtathlet
 Scott Gourley (* 1968), australischer Rugbyspieler